Андрій Черкасов був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, у чвертьфіналі програвши Седрікові Пйоліну.У фіналі Марк Россе переміг Карла-Уве Стіба з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1992
Кубок Кремля